Хрусталёв, Серге́й Никола́евич (родился 20 августа 1973 года, Москва) — российский актёр кино и театра.

Биография 
Сергей Хрусталёв родился в Москве 20 августа 1973 года.

Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства по специальности «артист эстрады (разговорный жанр)» и Российскую академию театрального искусства по специальности «артист театра и кино».

С 1994 по 2000 годы работал в Центральном академическом театре Российской армии.

Вёл программу «Гранки-спорт» на телеканале «Дарьял ТВ».

В 2002—2003 годах был ведущим телепрограмм «Деловая Москва» и «Мегалото» на канале «ТВ-Центр».

Актёрские работы

В кино 
 1993 — Кумпарсита — Саша Зайцев
  — Несут меня кони… — Степан
 2000 — Салон красоты (сериал) — Марат
 2004 — Всегда говори всегда-2 (сериал) (режиссёр А. В. Козлов) — Паша Самойлов
 2004—2007 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… (сериал) — Мордоворот
 2004—2013 — Кулагин и партнёры (сериал) — следователь Зимин
 2005 — Аэропорт
 2006—2008 — Детективы (сериал) — Александр
 2006—2010 — Понять. Простить (сериал) — Максим Олегович
 2007 — Кадетство (сериал, 1 сезон) — Дмитрий, покупатель квартиры Леваковых
 2007 — Ярик — Дмитрий
 2007—2009 — След — Артюхов
 2008 — Я — телохранитель. Старые счёты (сериал) — Антон Баранов
 2009 — След (сериал) — Артюхов Игорь
 2009 — Люди Шпака (сериал) — Белов
 2010 — В лесах на горах (сериал) — Проф
 2010 — Алиби на двоих (сериал) — шоумен Коля
 2011 — Москва. Три вокзала (сериал) — Жека
 2012 — Манипулятор (сериал) — Жека
 2013 — Золотой запас (сериал) — Сума
 2013 — Говорит полиция (сериал) — Николай
 2013 — Команда Че (сериал) — Филипп Гиреев
 2014 — Пятая стража «Ищите девочку» (сериал) — Насыров
 2015 — Москва. Три вокзала 8 (сериал) — начальник поезда
 2015 — Перевозчик (сериал) — пилот
 2016 — След «Кругом одни герои»
2018 - Склифосовский 6 - Громов
2018 - Балабол 3 - Крылов

В театре ГИТИСа 
 Случай с метранпажем
 Волки и овцы
 Пьеса без названия

В театре Российской армии 
 На бойком месте
 Много шума из ничего
 Павел Первый
 Волшебник Страны Оз
 Приключения Чипполино

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт, xrustalev.ru 
 Сергей Хрусталев | RUSKINO.RU, ruskino.ru 
 Сергей Хрусталев: Досье, kinomania.ru 

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Выпускники Государственного училища циркового и эстрадного искусства